La Copa Davis 1926 fue la 21.ª edición del torneo de tenis masculino más importante por naciones. La ronda final se celebró del 9 al 11 de septiembre de 1926. Estados Unidos se proclamó como equipo ganador de la Copa, venciendo al equipo de Francia por 4 a 1.

Rondas eliminatorias

Zona América

Zona Europa

Partido de la Inter-Zona

Ronda Final

Enlaces externos 
 Sitio Oficial de la Copa Davis

1926